Emarginula är ett släkte av snäckor som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1801. Emarginula ingår i familjen nyckelhålssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nyckelhålssnäckor
Emarginula